Lucio Junio Bruto puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Junio Bruto.— Fundador de la República romana
 Lucio Junio Bruto (edil).— Edil plebeyo en el año 491 a. C.
 Lucio Junio Bruto Damasipo.— Pretor en el año 82 a. C.